Jüdischer Friedhof Heldenbergen steht für folgende Friedhöfe in der Stadt Nidderau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen:

 Alter jüdischer Friedhof Heldenbergen
 Neuer jüdischer Friedhof Heldenbergen